Plusieurs souverains sont appelés  :

Ecclésiastiques 
  dit l'Aumônier, patriarche orthodoxe d'Alexandrie de 609 à 619
 , pape de 685 à 686
  dit l'Historien, patriarche de l'Église arménienne de 898 à 929
 , patriarche d'Antioche de 936 à 953
 Jean  patriarche copte d'Alexandrie de 1146 à 1166

Empereurs et rois 

 , empereur de Constantinople de 1341 à 1391
  dit le Magnanime, roi de Portugal et des Algarves de 1706 à 1750

Ducs, comtes 

 , comte d'Oldenbourg de 1526 à 1548
  dit le Sage, duc de Bretagne de 1399 à 1442
 , comte d'Armagnac de 1450 à 1473
 , comte de Boussu

Autres 
 , baron d'Arpajon et de Séverac

Jean 05